Seweryniwka (; ) ist ein Dorf im Süden der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 900 Einwohnern (2004).

Das 1765 erstmals erwähnte Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen, 42,671 km² großen Landratsgemeinde im Westen des Rajon Taraschtscha, zu der noch das nordöstlich von Seweryniwka liegende Dorf Krasjuky (ukr. ) mit etwa 80 Einwohnern gehört.

Seweryniwka liegt im Dneprhochland auf  Höhe an der Territorialstraße T–10–17 20 km westlich vom Rajonzentrum Taraschtscha und etwa 120 km südlich der Hauptstadt Kiew.

Persönlichkeiten 
Der ukrainisch-südafrikanische Biologe, Embryologe und Entomologe Boris Balinsky verbrachte die Sommer seiner Kindheit bei seinem ortsansässigen Großvater mütterlicherseits, einem Priester, der später vom NKWD hingerichtet wurde.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Ersterwähnung 1765
Rajon Taraschtscha